Langholt henviser til flere artikler:
 Langholt (by) – en bebyggelse, et ejerlav og en landbrugsejendom i Horsens Sogn, Aalborg Kommune
 Langholt (Skæve Sogn) – en bebyggelse i Skæve Sogn, Frederikshavn Kommune
 Langholt Hovedgård – en herregård i Aalborg Kommune nær byen Langholt
 Langholt (Sydslesvig) – en landsby i Sydslesvig
 Langholt (Reykjavik) – en bydel i Reykjavik, Islands hovedstad